Rinaldo Rinaldini steht für:
 Rinaldo Rinaldini, literarische Figur
 Rinaldo Rinaldini (Film), deutscher Spielfilm von Max Obal aus dem Jahr 1927
 Rinaldo Rinaldini (Fernsehserie), deutsch-italienische Fernsehserie aus dem Jahr 1968